Franciaország
Rivas, település Loire megyében

 Nicaragua
Rivas, Rivas megye székhelye